Lăpuș se poate referi la:

 Brusture
 Râul Lăpuș, afluent al Someșului,
 Târgu Lăpuș, mai demult Lăpușu Unguresc, oraș în județul Maramureș,
 Lăpuș, mai demult Lăpușu Românesc, comună în județul Maramureș, reședința comunei Lăpuș
 Plasa Lăpuș, unitate administrativă în perioada interbelică
 Lăpușel, mai demult Hășmaș-Lăpuș, localitate în județul Maramureș
 Râul Lăpușel, râu din județul Hunedoara
 Țara Lăpușului, unitate istorică și etnografică vecină Maramureșului istoric, în prezent integrată județului Maramureș.

Vezi și 
 Lăpușna (dezambiguizare)
 Lăpușnic (dezambiguizare)

 Lăpușani
 Lăpușata
 Lăpușnicel
 Lăpuștești
 Lăpugiu de Jos

 Lăpușneanu

Note 

Toponime românești